Пётр Петрович Старостин (, дер. Погост, Владимирская губерния — 10 марта 1993, Москва) — советский футболист, полузащитник московского «Спартака».

Чемпион РСФСР 1931 г. Чемпион СССР 1935, 1936 (осень), 1938. Обладатель Кубка СССР 1938 г. Чемпион III Летней Рабочей Олимпиады в Антверпене (1937).

Биография 
Родился во Владимирской губернии, Переславский уезд, Погостовское волостное правление (дер. Погост). Ныне Ярославская область, Переславский район, дер. Перелески.

Запись о рождении № 35 от 17 августа 1909 г., в которой значится: «Псковской губернии Порховского уезда Заполянской волости деревни Острова у крестьянина Петра Иоанова Старостина и законной жены его Александры Стефановой, оба православного исповедания, 16 августа 1909 года родился сын Пётр.

Восприемниками при крещении были: той же губернии и уезда и волости и деревни крестьянский сын Николай Петров Старостин и деревни Погоста крестьянская девица Агриппина Стефанова Сахарова.

Основание: ГАЯО. Фонд 230. Опись 11. Документ. 1194. Лист 233 оборот 234.»

Студент силикатного факультета Московского химико-технологического института имени Д. И. Менделеева (зачётная книжка № 124, выдана 1 марта 1931 года). По семейным обстоятельствам вынужден прервать учебу в МХТИ.

В 1942 году вместе с братьями был арестован и осужден. Провел в лагерях ГУЛАГа 12 лет.

Похоронен на Ваганьковском кладбище. На том же кладбище похоронены его братья.

Семья 
Жена — Шлыгина Зоя Алексеевна. Сын — Андрей (1937—2018), кандидат технических наук, генеральный директор конструкторского бюро «Турбохолод»; внуки — Александр и Андрей.

Братья 
 Николай Старостин (1902—1996) — советский футболист, основатель и игрок «Спартака», спортивный руководитель.
 Александр Старостин (1903—1981) — советский футболист, защитник. Первый капитан московского «Спартака».
 Андрей Старостин (1906—1987) — советский футболист, защитник, заслуженный мастер спорта СССР (1940), спортивный функционер.

Литература 
 Борис Духон — «Братья Старостины»: Молодая гвардия, 2012. — 310 с. — 5 000 экз.

Примечания

Ссылки 

Студенты Российского химико-технологического университета
Футболисты СССР
Игроки ФК «Спартак» Москва
Спортсмены, репрессированные в СССР
Похороненные на Ваганьковском кладбище